Пон-де-Сала́р () — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Аверон. Входит в состав округа Родез.

Код INSEE кантона — 1224. Всего в кантон Пон-де-Салар входят 8 коммун, из них главной коммуной является Пон-де-Салар.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2006 год составляло 6 560 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Аверон на сайте INSEE
 Расположение кантона Пон-де-Салар на карте Франции

Кантоны департамента Аверон